Minucia – vestale nel 337 a.C.
Cratere Minucia – crater sull'asteroide 4 Vesta
Gens Minucia – antica famiglia romana
Via Minucia – antica strada consolare